Opango ist der Familienname folgender Personen:

 David Opango (* 1978), burundischer Fußballspieler
 Joachim Yhombi-Opango (1939–2020), kongolesischer Politiker, Präsident der Republik Kongo